Foltinek ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Foltinek (1930–2015), österreichischer Anglist und Amerikanist
 Karl Foltinek (1922–2003), österreichischer Beamter